Avril puede referirse a:

 Avril, una comuna en el norte de Francia.
 Avril, una película de 2006 del director Gérald Hustache-Mathieu.
 Avril Lavigne, una cantante canadiense.
 Talgo AVRIL (acrónimo de Alta Velocidad con Rueda Independiente Ligero), un tren de alta velocidad de la empresa Talgo.